Het ATP-toernooi van Marbella 1996 werd van 30 september tot en met 6 oktober gespeeld in de Spaanse stad Marbella. De wedstrijden vonden plaats op de gravelbanen van de Manolo Santana Racquets Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Marbella
ATP-toernooi van Valencia